Strange Days, un album du groupe rock américain The Doors ;
 Strange Days, un film américain réalisé par Kathryn Bigelow, sorti en 1995.